Yatesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Yatesville (Georgia)
Yatesville (Pennsylvania)